Максунов — фамилия. Известные носители:
 Максунов, Алексей Яковлевич (1903—1937) — советский легкоатлет.
 Максунов, Георгий Петрович (1872—1933) — епископ Русской православной церкви.

 Максунова, Валентина Дмитриевна (1911—1995) — советская лыжница.